Le sigle SLP peut faire référence à :

Sociaal-Liberale Partij
Société de linguistique de Paris
Service Location Protocol
Shady Lane Publishing
Secteurs localisés de production
Scottish Labour Party (Parti travailliste écossais)
Sausset-les-Pins
Société de libre partenariat

Sigle de 3 caractères